Dermatodothis är ett släkte av svampar. Dermatodothis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dermatodothis